КСЗ

 КСЗ — Керченский стрелочный завод
 КСЗ — Книга священного закона
 КСЗ — Костромской судомеханический завод